Barbaresi – abitanti di Barbara (Italia)
Barbaresi – abitanti di Santa Barbara (Ceraso)